Ninh Bình is een stad in Vietnam en is de hoofdplaats van de provincie Ninh Bình. Ninh Bình telt naar schatting 39.000 inwoners.

Stad in Vietnam
Hoofdstad van een Vietnamese provincie
Ninh Bình